Термин Теуантепе́к (от  — «горы ягуаров» или «горы диких зверей») может относиться к следующим понятиям:
 Теуантепек (перешеек) — перешеек в Северной Америке между Мексиканским заливом и Тихим океаном
 Теуантепек (залив) — залив в Тихом океане, к югу от перешейка Теуантепек
 Теуантепек (река) — река, впадающая в залив Теуантепек
 Санто-Доминго-Теуантепек — город и муниципалитет в Мексике,
 Санто-Доминго-Теуантепек (Оахака) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.